Tourisme et handicap : page  
 Tourisme et handicap : marque de l’État français
 Tourisme et handicaps (ATH) : Association Tourisme et handicaps (ATH)

Homonymie